Серадждикхан:
 Серадждикхан — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Серадждикхан — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Муншигандж.